

Pessoas
Marilene Dabus
Marilene Felinto
Marilene Godinho

Localidades
Marilene (São Tomé e Príncipe)

Desambiguações de antropônimos